

Histoire 
 Chera, une des trois dynasties dravidiennes de l'antiquité indienne.

Toponyme 

 Chera, commune de la province de Valence dans la Communauté valencienne en Espagne.
Chera, hameau de la commune de Sotta en Corse-du-sud.